Симпсон има више значења:
 Округ Симпсон (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Симпсон (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Симпсон (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Симпсон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Симпсон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Симпсон (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Симпсон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина

Особе 
 Мона Симпсон, амерички романописац и есејиста
 О'Џеј Симпсон, амерички рагбиста и глумац
 Томас Симпсон, енглески математичар
 Шерон Симпсон,